In 1915/16 werd het vijftiende voetbalkampioenschap van Noordwest-Saksen gespeeld, dat georganiseerd werd door de Midden-Duitse voetbalbond. Eintracht Leipzig werd kampioen en plaatste zich voor de Midden-Duitse eindronde. Als titelverdediger was SpVgg 1899 Leipzig-Lindenau ook geplaatst en werd meteen uitgeschakeld door Mittweidaer BC. Eintracht versloeg SC 1903 Weimar, Mittweidaer BC en Dresdner SC alvorens ook de finale te winnen van Borussia Halle. Vanwege de perikelen in de Eerste Wereldoorlog vond er geen verdere eindronde om de Duitse landstitel meer plaats.

1. Klasse

2. Klasse

Groep A

Groep B

Externe links
 Leipziger Fussballverband
 Euroleagues

Noordwest-Saksisch voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1915/16